Grand Prix Niemiec Formuły 1
 Grand Prix Niemiec na żużlu